Bernard Montangero (1931-2010), un chanteur, artisan, sculpteur et écrivain suisse ;
 Stéphane Montangero (1971-), une personnalité politique suisse, membre du parti socialiste suisse.